Тельманское — название населённых пунктов в Казахстане:
 Тельманское — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Тельманское — до 2000 г. название села Жанаауыл Жетысайского района Туркестанской области.